Bácsics ist der Familienname folgender Personen:
 Katalin Bácsics (* 1973), ungarische Seglerin
 Krisztina Bácsics (* 1973), ungarische Seglerin